NWA United States Tag Team Championship – titolo difeso nella federazione Championship Wrestling from Florida, facente parte del territorio della National Wrestling Alliance
NWA United States Tag Team Championship – titolo difeso nella federazione Jim Crockett Promotions, facente parte del territorio della National Wrestling Alliance
NWA United States Tag Team Championship – titolo difeso nelle federazioni NWA Southern All-Star Wrestling e NWA Smoky Mountain Wrestling, facenti parte del territorio della National Wrestling Alliance